Danleigh Borman – calciatore sudafricano
 Frank Borman – ex astronauta statunitense
 Juana Borman – militare tedesca
 Tracy Borman – storica, accademica e conduttrice televisiva britannica